Форт-12Р — самозарядный травматический пистолет, разработанный на основе конструкции боевого пистолета Форт-12, который c 1999 года выпускается КНПО «Форт» МВД Украины (г. Винница).

Описание 
Травматический пистолет «Форт-12Р» полностью (за исключением накладок на рукоятку) сделан из стали, что обеспечивает ему большой запас прочности. По заявлению производителя, пистолет рассчитан на производство 50 тысяч выстрелов.

«Форт-12Р» оснащён самовзводным ударно-спусковым механизмом - куркового типа двойного действия. Конструкция предусматривает затворную задержку, удерживающую затвор после выстрела последнего патрона в крайнем заднем положении. Затвор свободный.

Ствол не имеет сцепления с затвором, запирание канала ствола достигается массой затвора и силой возвратной пружины.

Прицельные приспособления состоят из мушки и целика. Целик с двумя белыми точками (для прицеливания в условиях недостаточной освещённости) изготовлен из пластмассы, но при необходимости может быть заменён на металлический целик от Форт-12.

Магазин коробчатый. Ёмкость магазина составляет 12 патронов 9 мм P.A. или 8 патронов .45 Rubber.

В стандартном исполнении «Форт-12Р» пистолет имеет матово-серое фосфатное покрытие металлических деталей и накладки на рукоять из пластмассы чёрного цвета.

В подарочном варианте исполнения «Форт-12Р-03» пистолет имеет никелированное покрытие металлических деталей и накладки на рукоять из дерева.

В подарочном варианте исполнения «Форт-12Р-04» пистолет имеет чёрное полированное покрытие металлических деталей и накладки на рукоять из дерева.

Варианты и модификации 
 Форт-12Т — травматический пистолет (гражданская модель) под патрон 9 мм Р. А., имеет ствол с выступами на внутренней поверхности, которые не позволяют выстрелить из этих пистолетов неэластичной пулей. "Форт-12Т" был сертифицирован на Украине и в России в качестве гражданского оружия самообороны (в 2008 году пистолеты поступили в российские оружейные магазины, но с 1 июля 2011 года импорт пистолетов был запрещён). 27 августа 2014 года Украина запретила экспорт оружия и иных товаров военного и двойного назначения в Россию, в результате поставки магазинов и запасных частей для ранее приобретённых "Форт-12Т" прекращены
 Форт-12ТМ — травматический пистолет (гражданская модель)
 Форт-12Р — травматический пистолет под патрон 9 мм P.A. (служебная модель).
 Форт-12РМ — травматический пистолет под патрон 9 мм P.A. и .45 Rubber. Отличается изменённой формой затвора и улучшенной эргономикой. Впервые показан в 2010 году на выставке «Оружие и безопасность 2010», в 2011 году — поступил в продажу.

Аксессуары 
 на рукоять пистолета может быть установлена анатомическая накладка «Hogue HANDALL Universal Rubber Grip Sleeve» производства компании «Hogue» (США)
 вместо стандартных прицельных приспособлений на кожух-затвор пистолета могут быть установлены мушка и целик производства компании «Mounting Solutions Plus» (США) - со вставкой из акриловых оптоволоконных стержней диаметром

На вооружении 
 
 Государственная таможенная служба Украины - в 2000 году крупная партия пистолетов "Форт-12Р" поступила на вооружение сотрудников таможенной службы.
 Министерство внутренних дел Украины - в 2002 году МВД Украины разрешило приобретение травматических пистолетов "Форт-12Р" сотрудникам милиции для ношения вне службы; они есть на вооружении национальной гвардии Украины.
 Государственная пограничная служба Украины - травматический пистолет "Форт-12Р" принят на вооружение отдельных категорий сотрудников пограничной службы (обеспечивающих охрану зданий и сооружений пограничной службы Украины и др.). 
 Вооружённые силы Украины - в 2003-2005 гг. травматические пистолеты "Форт-12Р" имелись у украинского контингента в Ираке, они приняты на вооружение отдельных категорий военнослужащих Военной службы правопорядка.
 кроме того, Форт-12Р и Форт-12РМ разрешены к использованию сотрудникам прокуратуры, сотрудникам частных охранных структур и журналистам, а с февраля 2015 года - отдельным категориям сотрудников службы государственной охраны заповедников.

Кроме того, травматические пистолеты Форт-12Р, Форт-12РМ и Форт-12Т предлагаются на экспорт государственной компанией «Спецтехноэкспорт».

Примечания

Литература и источники 
 В. Г. Писаренко, П. А. Заєць, Д. Я. Дмитрієв, I. А. Слободянюк, Ю. Г. Сухомлина. Ствол пістолета, призначеного для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії. Патент України № 78319

Травматические пистолеты
Травматическое оружие Украины
Появились в 1999 году на Украине
Оружие под патрон 9 мм РА